«Мама» () — картина азербайджанского художника Тогрула Нариманбекова, написанная в 1966 году. На картине изображена старая женщина с иссечённым морщинами лицом. Моделью для портрета Тогрулу Нариманбекову послужила его няня.

Взгляд женщины, как пишет Григорий Анисимов, «устремлён куда-то вдаль, может быть, она думает о своём нелёгком прошлом. Но это гордое лицо освещено таким добрым сердечным светом, взгляд глаз такой мягкий и по-детски доверчивый, что увидев раз это лицо, запомнишь его на всю жизнь». Анисимов отмечает, что в этой картине Нариманбеков показывает образ романтический и вместе с тем реальный, далёкий от идей абстрактного гуманизма. Также подчёркивается, что в этой картине с большой определенностью проявилась позиция художника.

Сам автор, Тогрул Нариманбеков говорил о своей картине «Мама»:

Примечания 

Картины Тогрула Нариманбекова
Женские портреты XX века